L'IUT de Rouen est une composante de l'université de Rouen Normandie, liée au tissu socio-économique régional et aux évolutions technologiques.

Il a été créé en 1965, et s'étend sur trois campus, Mont-Saint-Aignan, Rouen-Pasteur, et Elbeuf-sur Seine.

Il propose la préparation aux B.U.T. suivants :

 B.U.T. Carrières juridiques (campus Rouen-Pasteur)
 B.U.T. Chimie
 B.U.T. Génie chimique-Génie des procédés
 B.U.T. Génie électrique et informatique industrielle
 B.U.T. Génie thermique et énergie
 B.U.T. Mesures physiques
 B.U.T. Métiers du Multimédia et de l'Internet (campus d'Elbeuf-sur-Seine)
B.U.T. Réseaux et télécommunications (campus d'Elbeuf-sur-Seine)
B.U.T. Techniques de commercialisation (campus Rouen-Pasteur)

Il propose aussi un certain nombre de licences professionnelles.

Diplômes 

 Diplôme universitaire de technologie : Niveau Bac +2, recrutement niveau Bac
Bachelor universitaire de technologie : Niveau Bac +3, recrutement niveau Bac
 Licence professionnelle : Niveau Bac +3, recrutement niveau Bac +2

Liens externes 
 Site de l'IUT de Rouen
 Site de l'antenne d’Elbeuf

Rouen
Enseignement supérieur en Normandie
Université de Rouen
Organisme fondé en 1965